Алехандра има више значења:

 Алехандра (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алехандра (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику